YOP – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Rainbow Lake (Alberta) (Canada)